Gençlerbirliği bedeutet Jugendvereinigung und ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:
 Borçka Gençlerbirliği 
 Gençlerbirliği Ankara
 Gençlerbirliği OFTAŞ, siehe Hacettepe SK
 Darıca Gençlerbirliği
 Ege Gençlerbirliği, siehe Fethiyespor
 Mersin Gençlerbirliği, siehe Mersin İdman Yurdu
 Orhangazi Gençlerbirliği
 Pendik Gençlerbirliği, siehe Pendikspor
 FK Gənclərbirliyi Sumqayıt